Nicarete (heilige)
Nicarete (geslacht), een geslacht van boktorren